Die Eerste Divisie 1961/62 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1961 und endete am 20. Mai 1962. An ihr nahmen zum letzten Mal insgesamt 36 Mannschaften teil, die in zwei Gruppen zu je 18 Teams aufgeteilt wurden. Die folgende Saison wurde eingleisig geführt.

Modus 
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger ermittelten in zwei Spielen einen Aufsteiger in die Eredivisie. Wegen der Reformierung der Liga mussten aus beiden Gruppen die jeweils letzten elf Mannschaften absteigen. Dazu kam noch ein weiterer Absteiger, der zwischen den beiden Siebtplatzierten ausgespielt wurde.

Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Vereine

Eerste Divisie A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Eerste Divisie B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Play-off Aufstieg 

|}
Heracles Almelo spielte in der Saison 1962/63 in der Eredivisie.

Play-off Abstieg 

|}
Schiedam stieg damit in die Tweede Divisie ab.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1961/62